Biston funebraria är en fjärilsart som beskrevs av Lambert-Joseph-Louis Lambillion 1905. Biston funebraria ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
funebraria